Minnelli hace referencia a:

 Vincente Minnelli, director de cine norteamericano.
 Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense, hija del anterior.